Алюминат кобальта(II) — неорганическое соединение, комплексный окисел металлов кобальта и алюминия с формулой Co[AlO],
синие кристаллы.

Получение 
 Прокаливание смеси оксида кобальта(II) и оксида алюминия:

Физические свойства 
Алюминат кобальта(II) образует синие кристаллы
кубической сингонии,
пространственная группа F d3m,
параметры ячейки a = 0,8085 нм, Z = 8.

Применение 
 Пигмент — тенарова синь

Литература 
 
 

кобальта
Соединения кобальта